Николай Михельсон:
 Михельсон, Николай Густавович (1894—1938) — советский специалист в области авиации и авиапромышленности.
 Михельсон, Николай Михайлович (1883—1963) — челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Михельсон, Николай Николаевич (1895—1963) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Михельсон, Николай Семёнович (1873—1955) — советский математик, профессор, доктор технических наук.